Якут — многозначный термин:

 Якут — представитель народа якуты.
 Якут — село, Зелёнорощинский сельсовет Александровского района Оренбургской области России.
 «Якут» — транспортное судно Сибирской военной флотилии.
 «Якут» — пароход Акционерного Камчатского общества (АКО).

Арабское имя
 Якут ( — рубин) — арабское мужское имя.
 Якут аль-Хамави — арабский учёный и писатель, филолог, путешественник, историк и географ.
  (Джемалуддин Якут; ок. 1200—1240) — фаворит правительницы Делийского султаната Разии.

Фамилия
 Якут, Владимир Васильевич (род. 1958) — советский футболист, российский тренер.
 Якут, Всеволод Семёнович (1912—1991) — советский актёр, режиссёр, педагог.
 Якут, Александр Всеволодович (род. 1955) — российский художник и архитектор, галерист.

См. также 
 Якутия (значения)
  («Рубиновый город») — район Хайдарабада.

арабские имена